Süper Lig 2012/13 was het vijfenvijftigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Na een kort experiment met ingewikkelde play-offs in Süper Lig 2011/12 bestond Spor Toto Süper Lig 2012/13, die liep van 17 augustus 2012 tot en met 19 mei 2013, weer gewoon uit een competitie van 34 wedstrijden.

Galatasaray SK, de titelverdediger, had de topscorer van vorig seizoen, Burak Yılmaz, weten te strikken en gold als de absolute topfavoriet om de titel te prolongeren; nadat in de wintertransferperiode ook nog wereldsterren Wesley Sneijder (van Inter FC) en vooral Didier Drogba (van Shanghai Shenhua) waren vastgelegd, was het nog slechts een kwestie van tijd voor de club officieel het negentiende kampioenschap - een record - kon vieren. Dat gebeurde op 5 mei 2013, na een overwinning op Sivasspor op de 32ste speeldag; uiteindelijk zou het verschil met stadgenoot Fenerbahçe SK oplopen tot tien punten. In de Champions League behaalde Galatasaray SK legendarische overwinningen op o.a. Manchester United, Schalke 04 en Real Madrid; de club bereikte uiteindelijk de kwartfinale.

Ook Fenerbahçe SK, dat dit seizoen weer volop mocht meedoen in Europa hield Turkije's eer hoog door zelfs de halve finale van de Europa League te bereiken, waar de ploeg in twee heroïsche wedstrijden werd uitgeschakeld door Benfica. Nationaal maakte de club - ondanks de enorme achterstand in de competitie - indruk door de beker voor de tweede maal in successie te winnen. Het was Feners zesde bekertriomf; nog altijd twee minder dan Trabzonspor, drie minder dan Beşiktaş JK en acht minder dan Galatasaray SK.

Promovendus Elazığspor verplichtte zich om tegen een beloning van  3.000.000 één jaar lang de naam van de sponsor in de clubnaam te verwerken en ging deze jaargang dus door het leven als Sanica Boru Elazığspor. De club wist zich moeiteloos te handhaven, net als de 68ste nieuweling in de Süper Lig, Akhisar Belediye GSK. Die club - uit de plaats Akhisar in de provincie Manisa - was in slechts 17 jaar tijds opgeklommen van de amateurs naar de hoogste divisie van het land. Lange tijd leek het er niet op dat de ploeg een schijn van kans maakte in de Süper Lig, maar na het tijdens de winterstop aantrekken van de Griekse international Theofanis Gekas ging het ineens crescendo met de club; Gekas werd binnen een half seizoen zelfs topscorer van de club met 12 goals. De derde promovendus was Kasımpaşa SK dat Europees voetbal op een haar na miste, maar dat met trainer Shota Arveladze ambitieuze plannen had voor de seizoenen hierna. Onderin was al snel duidelijk dat Orduspor en Mersin İdman Yurdu SK tekortkwamen voor dit niveau, maar de derde degradant, İstanbul BB, was een stuk verrassender: de ploeg zweefde lange tijd tussen plek 11 en 14 en kwam pas na de 30ste speeldag onder de beruchte rode streep terecht; de laatste vijf duels van dit seizoen werden de club fataal.

Clubs in de Süper Lig 2012/13

Kaart

Eindstand 2012/13

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten; O. Res. = Onderling resultaat

1 Fenerbahçe SK werd door de UEFA wederom voor de duur van twee jaar (plus één voorwaardelijk) geschorst vanwege het omkopingsschandaal in 2011; de club ging echter in hoger beroep bij het CAS en mocht daarom hangende het beroep twee voorronden in de Champions League spelen. De club werd vervolgens in het ongelijk gesteld en omdat de wedstrijden al gespeeld waren, kreeg geen andere Turkse club de kans om Fenerbahçe SK te vervangen.

2 Beşiktaş JK werd door de UEFA wederom voor de duur van één jaar geschorst vanwege het omkopingsschandaal in 2011; de club ging echter in hoger beroep bij het CAS en mocht daarom hangende het beroep een voorronde in de Europa League spelen. De club werd vervolgens in het ongelijk gesteld en omdat de wedstrijden al gespeeld waren, kreeg geen andere Turkse club de kans om Beşiktaş JK te vervangen.

Resultaten 2012/13

Degradanten en promovendi
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Akhisar Belediye GSK (nummer 1 1. Lig 2011/12)
 Elazığspor (nummer 2 1. Lig 2011/12)
 Kasımpaşa SK (winnaar play-offs 1. Lig 2011/12)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Samsunspor (nummer 16 Süper Lig 2011/12)
 Manisaspor (nummer 17 Süper Lig 2011/12)
 MKE Ankaragücü (nummer 18 Süper Lig 2011/12)

Topscorers

Nederlanders in de Süper Lig 2012/13
Het betreft hier de Nederlanders die minuten hebben gemaakt in het seizoen 2012/13 in de Süper Lig.

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2012/13